Това е списък на настоящите ръководители на дипломатически представителства в Република България - представители на междудържавни организации, посланици, генерални консули и почетни консули. Списъкът е актуализиран към август 2015.

Представителства

Посолства

Генерални консулства

Почетни консулства

Бележки

Вижте също 
 Дипломатически мисии на България
 Дипломатически мисии в София

Външни препратки 
 Справочника на чуждестранните дипломатически представителства, акредитирани в Република България